Three Lakes kan syfta på följande platser:

USA 

 Three Lakes, Florida, ort, Miami-Dade County, 
 Three Lakes (ort i USA, Wisconsin, Oneida County), 
 Three Lakes (ort i USA, Washington, Snohomish County), 

Robotskapade USAförgreningar